A Hungary Songs a Billboard 2022 februárjában elindított magyar slágerlistája. A legújabb listát keddenként teszik közzé a Billboard hivatalos weboldalán. A Hungary Songs elkészítését 2022. február 14-én jelentették be a Hits of the World elnevezésű slágerlista-gyűjteményük részeként.

A listán elsőként Manuel Zombi című dala került az első helyre, jelenleg pedig Azahriah dala, az Introvertált dal szerepel az élen.

Elkészítése 
A lista péntektől következő hét csütörtökig összesíti az adatokat. Figyelembe veszik a dalok magyarországi digitális eladási számait (nem beleszámítva az előadók honlapján keresztül történő értékesítéseket) és az internetes streaming-számokat. Az adatokat az MRC Data biztosítja.

Rekordok

A legtöbb hétig vezető dalok 
10 hét
 Beton.Hofi, Hundred Sins – BAGIRA (2022)

9 hét
 Azahriah & Desh – Pullup (2022)

8 hét
 Manuel – Zombi (2022)

6 hét
 Azahriah – four moods (2022)

4 hét
 Desh & Azahriah – Papa (2022)
 KKevin feat. L.L. Junior – Csavargó (2023)

3 hét
 VALMAR feat. Szikora Robi – Úristen (2022)
 T. Danny – WOAH (2022)

Előadók a legtöbb első helyezést elért dalok száma szerint 
 Azahriah - 6 dallal (Miafasz; Pullup; Várnék; four moods; Papa; Introvertált dal)
 Desh - 3 dallal (Miafasz; Pullup; Papa)

A legtöbb hétig slágerlistás dalok 
 37 hét – Azahriah & Desh - Pullup (2022)
 36 hét – Azahriah & Desh - Mind1 (2021)
 35 hét – Azahriah & Desh - Miafasz (2022)
 35 hét – Desh - Kukásautó (2021)
 33 hét – BSW - Mióta elhagytál (Nem vagyok álmos) (2021)
 30 hét – Azahriah - four moods (2022)
 30 hét – Dzsúdló & Azahriah - Várnék (2022)
 29 hét – Beton.Hofi, Hundred Sins – BAGIRA (2022)
 28 hét – Farruko – Pepas (2021)
 28 hét – David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue) (2022)
 27 hét – Tiësto & Ava Max - The Motto (2022)
 27 hét – Azahriah & Desh - Habibi (2022)

Az első helyezett dalok listája

2022

2023

Jegyzetek

További információk 
 

Zenei listák